Вильядемор-де-ла-Вега ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла. Занимает площадь 16,63 км². Население — 390 человек (на 2013 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Villademor de la Vega 

Муниципалитеты Леона